Василий Лаврентьевич Обухов (ум. ок.1722) — русский государственный и военный деятель, стольник, полковник, воевода. Сын Лаврентия Авдеевича Обухова, брат Алексея Лаврентьевича Обухова.

Родился между 1655 и 1658 гг. Сотник московских стрельцов (1675). В 1680 г. — в Путивле в полку Василия Голицына. Стольник, за Троицкий поход 1683 и мир с Польшей пожалован придачей к окладу (6 мая 1687). в 1689 г. — в Белгороде в полку Б. П. Шереметьева.

Воевода Переславля-Залесского в 1688—1690. Полковник (1691). Воевода Обояни с 30 сентября 1691 по 1693. Послан в Рыльск для переписи недорослей (14 ноября 1696).

Стольник в начальных людях (1703). В 1706—1715 комендант Козельска.

Василий Обухов был владельцем обширных вотчин в Подмосковье и в Мещовском уезде.

Дети 
Сыновья: Иван, Василий, Сергей.

Источники 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. — Родословный сборник русских дворянских фамилий, том 2, 1886.
 М. И. Смирнов. Переславль-Залесский: исторический очерк 1934 года. 1996.
 Боярские списки XVIII века. http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=3102
 Обоянь и обоянцы в отечественной и зарубежной истории и культуре. Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Обоянь, 21 апреля 2012 г.)
воеводы
воеводы Обояни
воеводы Переславля-Залесского
Стольники (Русское государство)